Mito - narrativa fantástica que pretende explicar a origem e causa das coisas;

Localidades

Mito (Ibaraki)

Mito (distrito)

Outros
O Mito - um filme de Jackie Chan
Carica candicans - árvore cujo fruto é conhecido como mito

Desambiguação
Desambiguações de topônimos